Termin GT ima više značenja.

 Glukuronoziltransferaza, enzim
 Tesla (jedinica)